Ибрагим Халил-хан (), Ибрагим-хан (1732—1806) — хан Карабахского ханства (1759 (1763) — 1806).

В годы правления Ибрагим-хана Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств. Временами Ибрагим-хан имел сильное влияние на правителей соседних ханств — Карадага, Ардебиля, Нахчевана и Гянджи. Родственные связи были установлены с Омар-ханом, аварским правителем, сестру которого, Бахтику (Бике-ага), Ибрагим-хан взял в жёны.

В конце 1770-х годов Карабахское ханство вошло в соприкосновение с Кубинским ханством, правитель которого Фатали-хан Кубинский расширял свою территорию за счёт присоединения соседних владений. Фатали-хан вначале попытался поставить Карабах в зависимое положение мирным путём, а в 1780 году предпринял поход в Карабах, но к Ибрагим-хану на помощь пришёл его союзник грузинский царь Ираклий II. В сражении сторон союзные Фатали-хану дагестанские отряды покинули его и тем самым ослабили его силы. Повторный поход кубинского хана в августе того же года окончился неудачно. Только в начале 1781 г. Фатали-хан сумел углубиться в земли Карабаха и угнать оттуда какое-то количество крестьян. И хотя военные столкновения между ханствами продолжались, Фатали-хану так и не удалось поставить Карабахское ханство в зависимость.

В 1783—1784 гг. Ибрагим-хан вёл тайные переговоры о принятии Карабахского ханства в российское подданство. В 1795 и 1797 гг. противостоял нашествиям иранских войск Ага Мохаммед-хана (с 1796 г. — шаха), основателя каджарской династии в Иране, подвергшего Карабах разгрому и опустошению. В 1797-99 гг. под угрозой поглощения Ираном вновь обращался к России с просьбой о покровительстве. В 1805 году был подписан Кюрекчайский договор о переходе Карабахского ханства под власть России.

Ибрагим-хан, продолживший в отношении непокорных армянских меликов политику своего отца, Панах Али-хана, своими действиями вызвал массовый исход армянского населения из Нагорного Карабаха в конце XVIII века. Бегству армян также способствовали разрушительные вторжения иранских войск.

Одновременно происходило дальнейшее заселение Нагорного Карабаха тюрками.

Панах Али-хан и Ибрагим Халил-хан 
Отцом Ибрагима Халил-хана был Панах Али-хан — представитель родовой знати тюркского племени джеваншир (джаваншир), родоначальник династии Джеванширов и основатель Карабахского ханства. После прихода к власти в Иране Надир-шаха был призван им на службу, но через несколько лет, в 1738 г., был вынужден бежать из Хорасана на север, в Шеки и Ширван, где создал крупный вооружённый отряд, занимавшийся грабежами и разбоями. Убийство Надир-шаха в 1747 году привело к распаду созданного им государства. Воспользовавшись ослаблением центральной власти, Панах Али со своим отрядом из 200 всадников прибыл в Карабах и объявил себя независимым ханом. Его поддержали вернувшиеся тогда же в равнинный Карабах племена отузики, джеваншир и кебирли, которые при Надир-шахе были насильственно переселены в Хорасан. Старший сын Панаха, 15-летний Ибрагим Халил-ага, присоединился к отцу в это же время либо несколькими годами ранее.

В 1761—1762 г. Шушинскую крепость Панах-хана осадил Фетали-хан Афшар (Фатх Али-хан), один из сардаров покойного Надир-шаха, правитель Урмии, претендовавший на персидский престол и захвативший до появления в Карабахе весь Южный Азербайджан. Шестимесячная осада, в ходе которой к осаждавшим присоединились также армянские мелики Джраберда и Гюлистана (Талыша), была снята после того, как Панах-хан отдал Фетали-хану в заложники Ибрагима Халила-агу. На следующий год Панах-хан присоединился к походу против Фетали-хана, организованному другим претендентом на персидский трон, Карим-ханом. Объединённое войско разгромило армию Фетали-хана. Карим-хан освободил Ибрагима Халил-агу, находившегося под арестом в Урмии, пожаловал ему указ о назначении его правителем Карабаха с титулом хана и с большими почестями отправил в Карабах. Панах-хана Карим-хан забрал с собою в Шираз — там он вскоре и умер, завещав похоронить себя в Карабахе.

Борьба с армянскими меликами 

Правление Ибрагим-хана началось с покорения отпавших армянских меликств — Дизака, Джраберда и Гюлистана, — которое затянулось до 1787 г. Крупные феодальные владетели — мелик дизакский Есай, мелик джрабердский Меджлум Исраэлян и мелик гюлистанский Абов Беглярян, — воспользовавшись обстоятельствами, связанными с переходом власти от Панах-хана к Ибрагим-хану, попытались добиться полной политической самостоятельности и независимости. В этой борьбе на стороне Ибрагим-хана были мелик Варанды Шахназар и мелик Хачена Мирза-хан. Владения меликов Шахназара и Мирза-хана соприкасались с землями, принадлежавшими Ибрагим-хану, поэтому их союз, связанный и территориально, представлял значительную силу. В 1781 году Ибрагим-хан вместе с союзными ему меликами варандинским и хаченским осадил крепость Тог, принадлежавшую дизахскому мелику Есаю. После длительной осады мелик Есай, поверив предложению мира, вышел из крепости, но был схвачен и брошен в тюрьму, где его задушили. Дом мелика был разграблен и разрушен. На его место Ибрагим-хан поставил племянника мелика Есая — Бахтама Аваняна, — но и тот начал борьбу против него.

Для борьбы с джрабердскими меликами Ибрагим-хан привлёк на свою сторону одну из знатных семей меликства, члену которой юзбаши Рустам-беку он пообещал меликство в Джраберде. Рустам-бек, пользуясь родственными связями, склонил на сторону Ибрагим-хана настоятеля монастыря Ерицманканц, располагавшегося среди южных отрогов Муровдагского хребта, который провозгласил себя католикосом и вступил в борьбу с настоящим католикосом Иоганнесом, находившимся в Гандзасарском монастыре. Ибрагим-хан пообещал настоятелю монастыря Ерицманканц поставить его также католикосом Гандзасарского монастыря.
 
С 1783 года в дела ханства через соседнюю Грузию стал вмешиваться один из приближённых российской императрицы Екатерины II князь Г. А. Потёмкин. Мелики, не желавшие смириться со своим подчинённым положением, вступили в тайные сношения с ним.

Ибрагим-хан, со своей стороны, желая упрочить своё положение и лишить врагов возможности настроить против него российское правительство, написал генерал-поручику П. С. Потёмкину о желании принять российское подданство и платить России дань.

В мае 1783 г. князь Потёмкин получил от Екатерины II указания:Что касается до Ибрагим-хана, если в принятии его под российское покровительство не встретится никакое затруднение или сомнительство, кажется можно взять за руководство то, что сделано с царем Ираклием, и в таком случае вы не оставите поручить генералу порутчику Потемкину заключить с ним договор о подчинении его российскому императорскому престолу и о признании им моей и преемников моих верховной власти над ним и его преемниками. Принятие на подобных условиях может служить доказательством кроткого здешнего обладания и побуждения для многих из тамошних соседей подражать примеру сих двух владетелей.

Ибрагим-хан, однако, на тот период на самом деле не желал вступать в российское подданство, но избегал прямо выказывать своё отношение к этому вопросу, так как опасался русских войск, стоявших в Грузии. Ибрагим-хану стало известно, что князь Потёмкин имеет планы создания в Азии христианского государства, для чего он, среди прочих, предполагает использовать меликов Карабаха. В 1783 году Потёмкин подавал Екатерине II проект о создании в Карабахе вассального России христианского княжества: Не имев ещё повеления в<ашего> и<мператорского> в<еличества>, я дал резолюцию ген<ерал>-пор<учику> Потёмкину об Ибраим-хане Шушинском, сближающую его к повиновению. Тут предлежит разсмотрению, чтобы при удобном случае область его, которая составлена из народов армянских, дать в правление национальному и чрез то возобновить в Азии христианское государство, сходственное высочайшим в. и. в. обещаниям, данным чрез меня армянским меликам.

Осуществление этого плана привело бы к потере Ибрагим-ханом власти. Исходя из этого, Ибрагим-хан начал поспешно укреплять Шушу и ужесточать меры против своих политических противников — меликов Карабаха. Одновременно в своих контактах с российским командованием он вёл себя так, будто бы был склонен к вступлению в подданство, и не предпринимал дальнейших шагов, продолжая договариваться об условиях, на которых он это сделает. С этой целью в начале 1784 года он направил в Россию своего посланца с письмом, в котором просил покровительства и одновременно невмешательства в его дела.

Екатерина II настаивала на скорейшем решении вопроса, а Ибрагим-хан на переговорах с её представителями уже не мог более скрывать своего отрицательного отношения к предложению о вступлении в подданство.

В это время мелики, враждовавшие с Ибрагим-ханом, сносились с командованием русских войск в Тифлисе и с самим Ираклием II. Они уверяли, что если им удастся с российской помощью справиться с Ибрагим-ханом, то они образуют христианское государство в Карабахе, вассальное по отношению к России.

Ибрагим-хан, имевший некоторые сведения о контактах меликов с российским командованием и обеспокоенный угрозой военного вторжения, обратился к своему шурину, Омар-хану аварскому, с просьбой выступить против Грузии, чтобы отвлечь внимание Ираклия II и заставить его оставить мысль о союзе со враждебными ему меликами. Омар-хан действительно устраивал набеги на Грузию, разорял сёла, грабил и сжигал их, уводил в плен жителей, но этого было недостаточно, чтобы полностью отвести угрозу от ханства.

Летом 1784 года российские войска, находившиеся под командованием П. С. Потёмкина, а также войска царя Ираклия и враждебных Ибрагим-хану меликов уже должны были войти в Карабах для свержения Ибрагим-хана. Хан делал вид, что ни о чём не догадывается, хотя уже получил через католикоса монастыря Ерицманканц документы о готовящемся покушении. Поэтому, когда он пригласил к себе в Шушу трёх своих врагов — мелика Меджлума, мелика Абова и мелика Бахтама, — те, ничего не подозревая, явились к нему и были схвачены. Меликов Меджлума и Абова Ибрагим-хан посадил в тюрьму, а мелика Бахтама выдал ардебильскому хану, который посадил и его в тюрьму.

Покончив с меликами, хан направил конный отряд на Гандзасарский монастырь и разграбил его. Католикоса Иоганнеса с пятью братьями схватили и привезли в Шушинскую крепость. В 1786 году католикос, находившийся в тюрьме, был отравлен. Католикос монастыря Ерицманканц в благодарность за оказанные услуги получил от Ибрагим-хана назначение на Агванский католикосский престол
. На место непокорных меликов были назначены другие, послушные Ибрагим-хану.

Меликам Абову и Меджлуму, находившимся в заключении в Шушинской крепости, позднее удалось бежать. Они явились к царю Ираклию II и начальнику русских войск в Тбилиси полковнику Бурнашеву просить войска для борьбы с Ибрагим-ханом. Им обещали дать отряд в 4000 солдат, которым должен был командовать князь Орбелиани. В сентябре 1787 года войска царя Ираклия II и полковника Бурнашева подошли уже к Гяндже, но в это время началась русско-турецкая война, и Бурнашев получил приказ немедленно с войсками возвратиться на Кавказскую линию. Ираклий тоже повернул назад.

Ибрагим-хан потребовал от Ираклия выдать ему меликов, обещая за это возвратить три тысячи семейств азербайджанцев, бежавших в прошлые годы из Борчалы в Карабах. Ираклий II склонялся к тому, чтобы удовлетворить требование Ибрагим-хана, чтобы удержать его от враждебных действий. Мелики Абов и Меджлум, узнав о требовании Ибрагим-хана, бежали из Тбилиси в Гянджу к Джават-хану. Джават-хан, враждовавший с Ибрагим-ханом, радушно их принял и отвёл им возле Шамхора место для крестьян, которые будут выходить к ним из Карабаха.

Карабах между Ираном и Россией 

О контактах между Ибрагим Халил-ханом и российскими представителями было известно новому иранскому правителю Ага Мухаммед-шаху Каджару, поэтому он всё более старался призвать северо-азербайджанских ханов к повиновению. Ибрагим Халил-хан, уверенный в собственных силах и неприступности своей столицы — Шуши, отказался подчиниться, не принял предложение Ага Мухаммед-шаха и не пожелал признать его правителем Ирана. Ага Мухаммед-шах стал готовиться к войне и в 1791 году выступил против Карабахского ханства. Но все его попытки захватить Шушинскую крепость потерпели неудачу. Были начаты переговоры с Ибрагим Халил-ханом. Иранские представители, отправленные в Шушу уговаривали хана прекратить сопротивление. Однако Ибрагим Халил-хан велел передать Ага Мухаммед-шаху, что он не намерен сдавать столицу:

Принявший российское подданство грузинский царь Ираклий II старался уговорить Ибрагим-Халила сделать то же самое. Узнав об этом Ага Мухаммед-шах в 1795 году организовал поход на Кавказ с 60-тысячным войском. Огромная армия, руководимая самим шахом, окружила Шушу. Но он понимал, что взять город штурмом ему не удастся. Поэтому он повёл своё войско на столицу Грузии — Тифлис, вошёл в город и разгромил его.

Русское правительство не могло допустить успеха Каджара и весной 1796 года русская армия под командованием генерала В. А. Зубова начала поход в Ширван. В результате были заняты крупные города страны — Дербенд, Баку, Губа, Шамахи, Гянджа.

В 1797 году с ещё большей армией, Ага-Мухаммед шах Каджар совершает второй поход на Кавказ. Узнав о том, что шахские войска перешли реку Аракс, Ибрагим-Халил бежал в Ширван. Две тысячи всадников были посланы в погоню за ханом; они настигли его на переправе через реку Тертер, но Ибрагим Халил-хан, после упорного сражения, согласно Потто разбил персиян и успел скрыться в горах. Ага-Мухаммед шах Каджар с триумфом вошёл в Шушинскую крепость. Однако через несколько дней, 5 июня, он был отравлен в результате заговора своих придворных. Узнав об этом, Ибрагим-Халил возвращается в Шушу и с почестями отправляет тело покойного шаха в Тегеран. Все попытки Ирана в 90-е гг. XVIII века завоевать северные ханства закончились провалом.

В 1801 году был обнародован манифест императора Александра I о присоединении Картлийско-Кахетинского царства к России. Царское правительство, используя Восточную Грузию как плацдарм, приступило к осуществлению своего плана в отношении территорий современного Азербайджана и Армении. Владения Ибрагим Халил-хана вновь оказались ареной боевых действий русско-иранской войны 1804—1813 гг. Поэтому он был вынужден принять предложение Российской короны. 14 мая 1805 года в местечке Кюрекчай недалеко от Гянджи был подписан Кюрекчайский договор о переходе Карабахского ханства под власть России. Кюрекчайский договор был подписан Ибрагим Халил-ханом и генералом Цициановым. Из всеподданнейшего рапорта князя Цицианова от 22 мая 1805 года: Имея счастие всеподданнейше поднесть В. И. В. ключи Шушинской крепости и трактат, заключенный с Ибрагим-ханом Карабагским, о вступлении его со всем его семейством и Карабагским владением в вечное подданство В. И. В., обще с присягою им учененною на верность онаго, в присутствии моем, — приемлю смелость всеподданнейше поздравить В. И. В. с сим новым разширением Российской ИмперииСогласно договору, Россия брала на себя обязательство в отношении сохранения целостности владений и преемственности ханской династии в Карабахе. Высочайшим указом от 8 июля 1805 года Ибрагим Халил хану было присвоено звание генерал-лейтенанта русской армии.

Под предводительством подполковника Лисаневича по первому подозрению в измене Ибрагим Халил хан был убит. Из отношения графа И. В. Гудовича к министру военно-сухопутных сил С. К. Вязмитинову от 21 августа 1806 года: ''По рапортам мною полученным от командующего войсками в Грузии ген.-м. Несветаева открывается, что 17-го Егерского полку подполк. Лисаневич и бывший с ним майор Джораев, без побудительных причин, с отрядом егерей учинили нападение на Ибрагим-хана Шушинского, который, не имев при себе войска, кроме прислужников 35 чел. мужеска и женска пола и 1 жену с 3 малолетними детьми, находился по сю сторону кр. Шуши близ садов, на горе без всякого укрепления, и сам вышел из палатки на встречу отряда, не сделав ни одного выстрела; но егери начали стрелять и колоти штыками, где Ибрагим-хан убит и все бывшее с ним имение досталось в добычу учинивших нападение.
В то же день граф Гудович сообщил министру иностранных дел барону А. Я. Будбергу: 

После убийства Ибрагим Халил хана главой Карабахского ханства стал его сын Мехти Кули ага, который в сентябре 1806 года был утверждён на этот пост «высочайшей грамотой» императора Александра.

Семья 
У Ибрахимхалил Хана было шесть сыновей от официальных жён:

Мухаммедхасан ага — от дочери минбаши племени джаваншир. 

Мехдигулу ага — от Хуршуд бейим, дочери Шахверди Хана Гянджинского и сестры Джавад Хана Гянджинского.

Ханлар ага — от Бике ага, дочери аварского Нуцал Хана и сестры Омара («Умма») Хана.

Ахмед Хан — от той же Бике ага.

Мухаммедгасым ага — от дочери Аллахьяр-бека из клана Угурлу.

Аббасгулу-бек — от Джавахир ханым, дочери грузинского князя Абашидзе.

У него также было семь дочерей от официальных жён: Ага бейим, Туба бейим, Бахши ханым, Тути бейим, Кичик бейим, Салтанат бейим, Гёвхарниса.

У него также было семь сыновей от наложниц или временных жён: Абульфат ага, Хусейнгулу-бек, Сефигулу-бек, Фатали-бек, Сулейман-бек, Шейхали-бек, также дочь Шахниса.

Внуки Ибрахимхалила:

1) От Мухаммедхасан аги: Джафаргулу ага, Шюкрулла-бек, Ханджан ага, Бёюкь Хан, Туба бейим. 

2) От Мухаммедгасым аги: Бёюкь ханым, 

3) От Абультфатх аги: Гёвхарниса.

Память 
В 2008 году в Азербайджане был снят фильм про жизнь правителя Карабаха Ибрагим Халил хана «Судьба повелителя», где главную роль, роль самого хана сыграл Народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Мирза Джамал Джаваншир Карабаги. История Карабаха.
 
 Василий Каширин: Как и за что был убит правитель Карабахского ханства Ибрагим Халил-хан Джеваншир? ИА Regnum, 31.07.2011

Азербайджанские ханства
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Карабахское ханство
Монархи, убитые в XIX веке
Джеванширы